

Cucina 
 Salsa Mornay – salsa francese

Geografia 
 Mornay – comune francese

Persone 
 Charles-Edgar de Mornay – diplomatico francese
 Philippe de Mornay – scrittore, politico e teologo fr.ancese
 Rebecca De Mornay – attrice e modella statunitense